Clan Toyotomi, família japonesa d'origen humil i vida breu, però que va tenir gran influència durant el període Azuchi-Momoyama
 Toyotomi Hideyori (1593 - 1615), fill i successor del general Toyotomi Hideyoshi 
 Toyotomi Hideyoshi (1536/37-1598) successor d'Oda Nobunaga i unificador del Japó